Miki Takasi (1939), japán atléta
 Miki Takasi (1978), japán labdarúgó